Desa Mangunrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mangunrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,50, long 110,07), 
 Desa Mangunrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,44, long 110,30), 
 Desa Mangunrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,44, long 109,91), 
 Desa Mangunrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,01, long 110,74), 
 Desa Mangunrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,10, long 111,05), 
 Desa Mangunrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,69, long 111,39), 
 Desa Mangunrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,15, long 112,55), 

Robotskapade Indonesienförgreningar